L'hexakosioihexekontahexafobia (derivante dal greco antico ἑξακόσιοι hexakósioi ("seicento"), ἑξήκοντα hexḗkonta ("sessanta") e ἕξ héx ("sei"); letteralmente "paura del numero seicentosessantasei") è la paura irrazionale verso il numero 666. Essa è originata dal verso  dell'Apocalisse di Giovanni, che indica il numero 666 come il Numero della Bestia, che è correlato a Satana o all'Anticristo.

Esempi
Un esempio famoso è il fatto che Nancy e Ronald Reagan, quando si trasferirono nel quartiere di Bel Air a Los Angeles, cambiarono il loro indirizzo da 666 St. Cloud Road a 668 St. Cloud Road.

Alcune strade furono rinominate, ad esempio la sesta branca della famosa Route 66, denominata 666 nel 1926 divenne presto la Highway to Hell. Nel 2003 su pressione degli stati del Nuovo Messico, Colorado e Utah fu ridenominata Route 491.

Molte donne hanno espresso il timore di partorire il proprio figlio il 6 giugno 2006 (06/06/06).

Note

Voci correlate
Fobia
Tetrafobia
Triscaidecafobia
Eptacaidecafobia
666 (numero)
Numero della Bestia

Altri progetti 

666
Fobie